De Cupa României is het nationale voetbalbekertoernooi van Roemenië dat sinds 1934 jaarlijks wordt georganiseerd door de Roemeense voetbalbond (FRF).

Tussen 1943-1947 en in 1957 werd het toernooi niet georganiseerd. Voor 1934 werd er in Roemenië gestreden om enkele andere voetbalbekers. De winnaar van de beker plaatst zich voor de (voorronde van) de UEFA Europa Conference League (voorheen voor de Europacup II, UEFA Cup en UEFA Europa League).

Van 2014 t/m 2017 was er in Roemenië een tweede bekertoernooi, de Cupa Ligii.

Finales 
 De toernooien van 1950-1955 werden middels een lente/herfst toernooi gespeeld. Alle overigen middels een herfst/lente toernooi.

 Alle stadions in de hoofdstad Boekarest, behalve *
 Municipal en Silviu Ploeşteanustadion in Brașov
 Dan Păltinișanustadion in Timișoara
 Ceahlăul stadion in Piatra Neamț
 Tudor Vladimirescu stadion in Târgu Jiu
 Emil Alexandrescustadion in Iași
  Ilie Oanăstadion in Ploiești

Prestaties per club 

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa